Wiesenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Joachim Wiesenmüller (1929–2021), deutscher Kulturwissenschaftler. 
 Heidrun Wiesenmüller (* 1968), deutsche Bibliothekswissenschaftlerin
Siehe auch:
 Wiesemüller
 Wiesmüller